Чемпионат России по футболу 2022/2023 годов — 31-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России и 12-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень-весна». Чемпионский титул четвёртый год подряд защищает «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Проводится при финансовой поддержке титульного спонсора платёжной системы «Мир» и носит название Мир РПЛ (Мир Российская премьер-лига).

Чемпионат проводится с 15 июля 2022 года по 3 июня 2023 года.

Клубы-участники 
Участие в чемпионате принимают 16 команд. Пять клубов представляют Москву, одним клубом представлены Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Химки.

Изменение 
По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли клубы:
 «Уфа», занявший 14-е место и проигравший в стыковых матчах «Оренбургу». Покинул РПЛ 8 сезонов спустя.
 «Рубин», занявший 15-е место. Покинул РПЛ 19 сезонов спустя.
 «Арсенал», занявший 16-е место. Покинул РПЛ 6 сезонов спустя.

По итогам Первенства ФНЛ 2021/22 в премьер-лигу вышли клубы:
 «Торпедо», занявший 1-е место. Вернулся в РПЛ 7 сезонов спустя.
 «Факел», занявший 2-е место. Вернулся в РПЛ 20 сезонов спустя.
 «Оренбург», занявший 3-е место и обыгравший в стыковых матчах «Уфу». Вернулся в РПЛ 2 сезона спустя.

Стадионы 
Представлена информация о географии участников турнира с указанием для каждого стадиона его вместимости, изображения, места на карте России. Стадионы отсортированы по вместимости по убыванию (стадионы Москвы выделены в отдельную секцию).
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Сочи
! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Пари Нижний Новгород
|-
| Газпром Арена
| Фишт
| Ростов Арена
| Нижний Новгород
|-
| Вместимость: 63 026
| Вместимость: 45 994
| Вместимость: 45 415
| Вместимость: 44 242
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Крылья Советов (Самара)
! Краснодар
|-
| Солидарность Самара Арена
| Краснодар
|-
| Вместимость: 42 347
| Вместимость: 35 179
|-
| 
| 
|-
! Урал (Екатеринбург)
! Ахмат (Грозный)
|-
| Екатеринбург Арена
| Ахмат Арена
|-
| Вместимость: 35 000
| Вместимость: 30 597
|-
| 
| 
|-
! Факел (Воронеж)
! Химки
! Оренбург
! Торпедо (Москва)
|-
| Центральный стадион профсоюзов
| Арена Химки
| Газовик
| Лужники
|-
| Вместимость: 21 793
| Вместимость: 18 636
| Вместимость: 10 046
| Вместимость: 76 880
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Банк Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 44 571
| Вместимость: 30 114
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| ВТБ Арена
|-
| Вместимость: 27 084
| Вместимость: 25 716
|-
| 
| 
|-
|}

Официальные представители

Тренерские изменения

События 
 2021 год
 В апреле лига приняла новый размер доходов (6,6 млрд рублей) клубов от продажи телевизионных прав начиная с сезона-2022/2023, где 60 % средств — фикс для всех, а 40 % зависит от итогового места в таблице (клуб на первом месте получит 558,09 млн рублей, а на шестнадцатом — 266,91 млн рублей).
 2022 год
 22 мая комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии клубам на спортивный сезон 2022/2023.
 30 июня комиссия Российского футбольного союза выдала сертификаты соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» Центральному стадиону профсоюзов в городе Воронеж и «Газовик» в Оренбурге.
 Российское антидопинговое агентство с января по октябрь 2022 года проверило на допинг 73 футболиста, в том числе дважды Виктора Мелёхина («Ростов») и Данилу Пруцева («Спартак»), Никиту Кривцова («Краснодар»), Данилу Липового («Крылья Советов») и Евгения Морозова («Факел»).

Турнирная таблица 

 Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций
Если Кубок России 2022/23 выиграет команда, занявшая 3-е или 4-е место, то она попадает в раунд плей-офф Лиги Европы 2023/24, а место во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций 2023/24 передаётся команде, занявшей 5-е место в чемпионате.

В случае победы в Кубке России 2022/23 команды, занявшей в чемпионате 1—2-е место, либо если обладатель кубка не допускается до европейских соревнований — место в Лиге Европы «от кубка» передаётся команде, занявшей 3-е место в чемпионате, в этом случае место в 3-ем квалификационном раунде Лиги конференций предоставляется команде, занявшей 4-е место в чемпионате, а команда, занявшая 5-е место, начинает со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Техническое оснащение

Статистика чемпионата 
.

Бомбардиры

Голевые передачи

Гол+пас

Хет-трики

Вратари 
Общая статистика по вратарям, с показателем не более одного пропущенного мяча за матч в среднем.

Посещаемость

Ежемесячные награды

Представители клубов премьер-лиги на чемпионате мира 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РПЛ — premierliga.ru

2022
Чемпионат России по футболу 2022/2023
Футбол в России в 2023 году
Россия